Hästö kan syfta på:

Finland 

 Hästö, Kronoby, Österbotten, 
 Hästö (Hammarland, Åland), 
 Hästö (Sottunga, Åland),  (19 ha)
 Hästö, Houtskär, Åboland,  (1,18 km²)
 Hästö, Salo Åboland, 
 Hästö-Busö, Raseborg, Nyland, 
 Hästö, Raseborg, Nyland,  (98 ha)
 Hästö, Kyrkslätt, Nyland,  (31 ha)
 Hästö och Gyltö, Lovisa, Nyland,

Sverige
 Hästö, Karlskrona – en stadsdel i Karlskrona
 Hästö, Norrköpings kommun - en ö i Jonsbergs socken, Norrköpings kommun

Se även
Hästön
Hästören
Hestur
Lilla Hästö